Симосэляпсы () — род змей из семейства аспидов, обитающих в Австралии.

Описание 
Общая длина представителей этого рода колеблется от 20 до 55 см. Голова широкая, морда имеет форму лопаты. Туловище стройное, коренастое, чешуя гладкая. Окраска состоит из ярких (оранжевых, красных и жёлтых) колец на тёмном фоне.

Яд не представляет угрозы для жизни человека.

Образ жизни 

Населяют полупустыни и пустыни. Большую часть жизни проводят под землёй, поэтому имеют плохое зрение. Хорошо роют норы и ходы под слоем почвы. Активны ночью, питаются мелкими ящерицами и яйцами пресмыкающихся.

Размножение 
Это яйцекладущие змеи. Самки откладывают от 3 до 6 яиц.

Распространение 
Являются эндемиками Австралии.

Классификация 
На сентябрь 2018 года в род включают 5 видов:

Примечания

Литература 
 Jan, 1859 : Plan d'une iconographie descriptive des ophidiens et description sommaire de nouvelles espèces de serpents. Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée, Paris, ser. 2, vol. 11, p. 122-130.
 Beolens B, Watkins M, Grayson M (2011). The Eponym Dictionary of Reptiles. Baltimore: Johns Hopkins University Press. xiii + 296 pp. ISBN 978-1-4214-0135-5. (Simoselaps morrisi, p. 183).
 Storr GM (1978). Taxonomic notes on the reptiles of the Shark Bay region, Western Australia. Records of the Western Australian Museum 6 (3): 303-318.

Аспиды